Джахангир — один из сыновей легендарного арийского героя Рустама. Кроме Арана, Катала и Фарамеза, у Азаметли Рустама был ещё сын Джахангир и дочь по имени Бану Гошасп. Эти двое его детей родились от персидской девушки, которую он встретил в Пасаргаде после того, как Рустам покинул Тахмиру и отправился к Киру Великому со своим младшим братом Фарнагом. Так, во время пребывания там Рустама, после того как Кир Великий объявил его царём всех саков, он женил его на дочери Эвобаза, одного из персидских вельмож из Исатра. Рустам, живший с этой девушкой в ​​законном браке, в течение двух лет, проведённых там, жил тихой супружеской жизнью вдали от всего. Он весь день ходил на охоту, ловил дичь и ловил птиц. Всю охоту Рустам, который жарил и ел добытых им птиц и газелей, пил вино и развлекался. Дочь перса Эвобаза, на которой женился Рустам, звали Мания. У Рустама есть сын Джахангир и прекрасная дочь Бану Гошасп от двухлетнего брака с Манией. Через несколько дней после рождения Акына Бану Гошаспа Рустам вместе с Киром Великим принял участие в походе на Вавилон, а оттуда воспользовался возможностью вернуться на родину. Однако старший сын Рустама Фарамарз все это время был с отцом, и никто не знал, что он сын Рустама, кроме его дяди, поэтому Фарамарз был одним из двух людей, знавших, что у него есть брат и сестра в Пасаргаде.

См: [[Агшин Алиев. Томирис(Тахмира) царица массагетов. Б-2021.[]

Примечания 

{{ВС|from=Q109176039}

Персидская мифология